Ypi ist der Familienname folgender Personen:

 Lea Ypi (* 1979), albanisch-britische Politikwissenschaftlerin
 Xhafer Ypi (1880–1940), albanischer Politiker